Carriers at War — стратегическая компьютерная игра, ремейк одноимённой игры 1984 года. Была разработана австралийской компанией Strategic Studies Group и издана Matrix Games в 2007 году  для Microsoft Windows.

Игра представляет собой варгейм и повествует о битвах авианосцев в тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.

Сюжет 

Целью игрока является поиск и уничтожение сил врага. Игры состоит из семи сценариев, симулирующих морские сражение тихоокеанского театра военных действий, начиная с нападения на Перл-Харбор. Каждый из сценариев содержит как минимум один не исторический вариант развития событий.

Отзывы 
Обозраватель GamePro похвалил Carriers at War за реиграбельность и назвал её «глотком свежего воздуха», учитывая, что морские стратегии выходят не часто. Тим Стоун из Computer and Video Games поставил игре 7.3 балла из 10 и отметил, что нарисованные вручную иллюстрации добавляют игре ностальгического шарма DOS-эры.

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Варгеймы
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Австралии